Койшибаев:
 Койшибаев, Макалим
 Койшибаев Галим

 Койшибаева, Раушан Заутбаевна

См. также 
 Койшыбаев